ПрАТ «Кременчукга́з» — приватна компанія зі штаб-квартирою в місті Кременчук Полтавської області, яка займається розподіленням, транспортуванням та постачанням газу в Кременчуку, Горішніх Плавнях, Кременчуцькому та Семенівському районах Полтавської області.

Історія 
У 1964 році створено виробничо-експлуатаційну контору зрідженого газу «Кременчукгаз». У 1972 році підприємство вийшло зі складу міськкомунгоспу та було підпорядковане Полтавському обласному виробничому тресту з експлуатації газового господарства «Полтавагаз». У 1994 році шляхом перетворення Кременчуцького управління з газопостачання та газифікації засновано відкрите акціонерне товариство «Кременчукгаз». У 2011 році рішенням загальних зборів акціонерів змінено назву компанії на публічне акціонерне товариство «Кременчукгаз». У 2018 році рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Кременчукгаз» змінено назву підприємства на приватне акціонерне товариство «Кременчукгаз».

Структура 
 Головне управління ПрАТ «Кременчукгаз»;
 Дільниця міста Горішні Плавні;
 Семенівська дільниця.

Див. також 
 Список газопостачальних підприємств України

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Профіль компанії на офіційному сайті «Газ України» 
 Профіль компанії на clarity-project.info 

Підприємства Кременчука
Підприємства нафтогазової промисловості України
Підприємства, засновані 1964